Јазвине могу бити:

 Јазвине (Бусовача), насељено мјесто у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јазвине (Радобој), насељено мјесто у општини Радобој, Република Хрватска